Saint-Germain-Laval (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Saint-Germain-Laval (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy